Tyrynsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tyrynsaari (ö, lat 61,47, long 27,42), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Tyrynsaari (ö, lat 61,36, long 27,69), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Tyrynsaari (ö, lat 61,41, long 27,90), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar